Афендулов:

 Афендулов, Константин Пантелеймонович (1921—1984) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ
 Афендулов, Сергей Алексеевич (1951—2012) — депутат Государственной думы четвертого созыва (2004—2007), заслуженный врач России